Кубок ЕГФ среди женщин 2012/2013 — 32-й розыгрыш Кубка ЕГФ среди женщин. Турнир прошёл с 13 октября 2012 года по 13 мая 2013 года. Чемпионом стал клуб из Дании «Твис Хольстебро», обыгравший в финале французский «Мец» с общим счётом 64:63.

Соревнование

Первый квалификационный раунд 

|}

Первые матчи

Вторые матчи

Второй квалификационный раунд 

|}

Первые матчи

Вторые матчи

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Вторые матчи

1/4 финала 

|}

Первые матчи

Вторые матчи

1/2 финала 

|}

Первые матчи

Вторые матчи

Финал 

|}

Первый матч

Второй матч

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Результаты и статистика на сайте europeancup.eurohandball.com 

Кубок ЕГФ
Кубок ЕГФ
Кубок ЕГФ